Benjamin De Ceulaer (Genk, 19 de dezembro de 1983) é um futebolista belga que atua como atacante. Atualmente joga no Genk.

Ligações externas 
Perfil em Soccerway
Perfil em Ogol

Futebolistas da Bélgica
Futebolistas do Feyenoord Rotterdam
Futebolistas do Sint-Truidense Voetbalvereniging
Futebolistas do RKC Waalwijk
Futebolistas do KSC Lokeren
Futebolistas do Koninklijke Racing Club Genk
Futebolistas do Royal Sporting Club Anderlecht